JBE steht für:
 Journal of Biological Education, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Journal of Business Economics, wissenschaftliche Fachzeitschrift

jbe steht für:
 Judäo-berberische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der Berbersprachen

Abkürzung